Das Dameneinzel der US Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 25. August begann und am 7. September endete.

Titelverteidigerin war Serena Williams.

Das Finale bestritten Justine Henin-Hardenne und Kim Clijsters. Henin gewann in zwei Sätzen und feierte ihren zweiten Grand-Slam-Titel.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2003